Мадагаскар - суверенна острівна держава, розташована в Індійському океані біля південно-східного узбережжя Африки, на схід від Мозамбіку. Острів Мадагаскар є четвертим за величиною островом у світі, де проживає 5% світових видів рослин і тварин, із яких більш ніж 90% є ендемічними для Мадагаскару. Сюди входять інфравид приматів лемур, м'ясоїдна фоса, три пташині родини та шість видів баобаба.

Загальні посилання 

 Загальна назва українською : Мадагаскар
Офіційна назва українською: Республіка Мадагаскар
 Загальний ендонім: 
 Офіційний ендонім:
 Катойконім:
 Список кодів ISO 3166-1: MG, MDG, 450
 Список кодів ISO 3166-2:
 Національний домен верхнього рівня: .mg

Георгафія Мадагаскару 
 Мадагаскар - це острівна країна з надвисоким біорізноманіттям

 Географічне положення:
Східна та Південна півкулі
Африка
Східна Африка
Південна Африка
Індійський океан
Часовий пояс: Східноафриканський час(UTC+3)
 Висота над рівнем моря
 Найвища: Марумукутру 2 876 м
 Найнижча: Індійський океан 0 м
 Сухопутний кордон: немає
Берегова лінія: Індійський океан 4 828 км
 Населення Мадагаскару: 19 683 000 чол
 Площа Мадагаскару: 587 041 км2
Площа суходолу: 581 540 км2
Площа водної території:5 501 км2
 Атлас Мадагаскару

Навколишнє середовище Мадагаскару 

 Клімат Мадагаскару
 Збезлісення в Мадагаскарі
 Незаконна вирубка лісу в Мадагаскарі
 Список екорегіонів Мадагаскару
 Геологія Мадагаскару
 Природоохоронні території Мадагаскару
Біосферні заповідники Мадагаскару
Національні парки Мадагаскару
 Дика природа Мадагаскару
Фауна Мадагаскару
Птахи Мадагаскару
Ссавці Мадагаскару

Природно-географічні особливості Мадагаскару 
Форми рельєфу Мадагаскару

 Гори Мадагаскару
Вулкани Мадагаскару
 Ріки Мадагаскару
Список об'єктів ЮНЕСКО в Мадагаскарі

Регіони Мадагаскару

Екорегіони Мадагаскару 
Список екорегіонів Мадагаскару

Адміністративний поділ Мадагаскару 
Адміністративний поділ Мадагаскару:

 Провінції Мадагаскару
 Області Мадагаскару
 Райони Мадагаскару

Регіони Мадагаскару

Муніципалітет Мадагаскару 
Міста Мадагаскару

Населення Мадагаскару 
Населення Мадагаскару

Розподіл населення: більшість населення живе у східній частині острова; значне згрупування мешканців спостерігається в центральному високогір'ї та східному узбережжі.

Уряд і політика Мадагаскару 
Політика Мадагаскару

 Форма правління: змішана представницько-демократична республіка
 Столиця Мадагаскару: Антананаріву
 Вибори в Мадагаскарі
 Політичні партії Мадагаскару

Гілки влади Мадагаскару 
Уряд Мадагаскару

Виконавча гілка влади Мадагаскару 

 Голова держави: Президент Мадагаскару, 
 Голова уряду: Прем'єр-міністр Мадагаскару

Законодавча гілка влади Мадагаскару 

 Парламент Мадагаскару
Верхня палата: Сенат Мадагаскару
Нижня палата: Національна асамблея Мадагаскару

Судова гілка влади Мадагаскару 

 Судова система Мадагаскару

Міжнародні відносини Мадагаскару 

Міжнародні відносини Мадагаскару

 Дипломатичні місії в Мадагаскарі
 Дипломатичні місії Мадагаскару

Закон та порядок у Мадагаскарі 
Закони Мадагаскару

 Куріння канабісу в Мадагаскарі
 Конституція Мадагаскару
 Права людини в Мадагаскарі
Права ЛГБТ в Мадагаскарі
 Правоохоронна діяльність Мадагаскару

Збройні сили Мадагаскару 
Збройні сили Мадагаскару

 Командування
Головнокомандувач

Місцеве самоврядування в Мадагаскарі 
Місцеве самоврядування в Мадагаскарі

Історія Мадагаскару 
Історія Мадагаскару

Культура Мадагаскару 
Культура Мадагаскару

 Архітектура Мадагаскару
 Кухня Мадагаскару
 Етнічні групи Мадагаскару
 Мови Мадагаскару
 Національні символи Мадагаскару
 Герб Мадагаскару
 Прапор Мадагаскару
 Гімн Мадагаскару
 Народ Мадагаскару
 Проституція в Мадагаскарі
 Державні свята Мадагаскару
 Релігія в Мадагаскарі
Християнство в Мадагаскарі
 Індуїзм у Мадагаскарі
 Іслам у Мадагаскарі
 Жінки в Мадагаскарі
 Список об'єктів ЮНЕСКО на Мадагаскарі

Мистецтво Мадагаскару 

 Кінематограф Мадагаскару
 Література Мадагаскару
 Музика Мадагаскару

Спорт у Мадагаскарі 
Спорт у Мадагаскарі

 Футбол Мадагаскару
 Мадагаскар на Олімпійських іграх

Економіка та інфраструктура Мадагаскару 
Економіка Мадагаскару:

 Список країн за ВВП
 Сільське господарство Мадагаскару
Аквакультура Мадагаскару
 Телекомунікації Мадагаскару
 Компанії Мадагаскару
 Валюта Мадагаскару: малагасійський аріарі
Класифікація валют (ISO 4217)
 Охорона здоров'я Мадагаскару
 Гірничорудна промисловість Мадагаскару
 Візова політика Мадагаскару
 Туризм у Мадагаскарі
 Транспорт Мадагаскару
Аеропорти Мадагаскару
Залізничний транспорт у Мадагаскарі

Освіта Мадагаскару 
Освіта Мадагаскару

Див. також 
Мадагаскар

 Покажчик статей, пов'язаних із Мадагаскаром
 Список міжнародних рейтингів
 Держави-члени Організації Об'єднаних Націй
 Обрис Африки
 Обрис географії

Посилання

Зовнішні посилання 

Уряд

 Офіційний сайт уряду Мадагаскару
 Офіційний сайт Національної асамблеї Мадагаскару (англ.)
 Посольства та консульства
 Канади , Угорщини , США 

Новини

 allafrica.com/madagascar/ 

Огляд країни

 BBC News Country Profile - Madagascar 
 CIA World Factbook - Madagascar 
 MADAGASIKARA.it many information about madagascar and specially NOSY BE - Madagascar
 WildMadagascar.org  Overview, news, photos, cultural history.  English and French

Довідники

 
 Stanford University - Africa South of the Sahara: Madagascar  directory category
 The Index on Africa - Madagascar directory category
 University of Pennsylvania - African Studies Center: Madagascar  directory category

Екологія

 Madagascar's National Parks and Reserves  official park website
 Conservation International  - Madagascar overview pages
 Madagascar Wildlife Conservation  MWC is a Malagasy non-profit association, which organises and pursues community-based conservations projects
 New York Academy of Sciences  Conserving Madagascar - Podcast by Helen Crowley

Мадагаскар
Списки:Мадагаскар
Вікіпедія:Ревю